Alarmstufe 1 ist der Titel der Filme
 Alarmstufe 1 (1985), US-amerikanischer Kriminalfilm
 Alarmstufe 1 (1990), französischer Katastrophenfilm

Siehe auch: Alarmstufe Rot